«Скуби-Ду и монстр из Мексики» () — рисованный полнометражный анимационный мультфильм о Скуби-ду.

Сюжет 
Фред и его друзья — Дафна, Велма, Шэгги и Скуби-Ду получают приглашение приехать в гости в Веракруз. Компания отправляется на автомобиле в Мексику, чтобы провести там заслуженный отпуск. Но таинственное гигантское существо с зелёными светящимися глазами терроризирует жителей живописного городка Веракруз. Местное население называет его: Эль Чупакабра. Друзья сами сталкиваются с кем-то, похожим на бигфута (снежного человека) и решают провести расследование и разгадать эту тайну. Они отправляются в Музей антропологии возле пирамид и видят там статуи богов древних ацтеков, среди них: Кетцалькоатль — «пернатый змей». Далее на празднике поминания умерших предков на местном кладбище появляется призрак покойного отца сеньора Отеро, а затем Чупакабра. Призрак пугает людей проклятием и требует, чтобы они продали свои земли. Тут друзья и раскрывают эту тайну.

Роли озвучивали 
 Фрэнк Уэлкер — Скуби-Ду / Фред Джонс
 Кейси Кейсем — Шэгги Роджерс
 Николь Джаффе — Велма Динкли
 Хизер Норт — Дафна Блейк
 Джесси Боррего — Луис Отеро
 Мария Кэнелс-Баррера — София Отеро / Пожилая женщина
 Брэндон Гонсалес — Хорхе Отеро
 Кастуло Гуэрра — Сеньор Фуенте
 Бенито Мартинес — Эль Курандеро
 Дарлин Мендоза — Натали Отеро
 Кенди Майло — Шарлин / Музейный гид
 Рита Морено — Донья Долорес
 Аллиси Ривера — Каролина Отеро
 Кейси Сандино — Себастьян Отеро
 Эдди Сантьяго — Алехо Отеро
 Рип Тейлор — Мистер Смайли / Призрак сеньора Отеро
 Эрик Лумис — Эль Чупакабра

Ссылки 
 
 

Мультфильмы США 2003 года
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Мультфильмы о Скуби-Ду
Рисованные мультфильмы США 2000-х годов
Полнометражные мультфильмы США